El Estilo Salmón es una variante de racionalismo arquitectónico que aparece en la arquitectura española a partir del año 1935. Es denominada como una variante heterodoxa de la arquitectura racionalista española que aparece en un periodo muy concreto a lo largo de la geografía española. El nombre proviene del apellido del que fue Ministro de Trabajo y Previsión durante la Segunda República Federico Salmón Amorín. Durante su mandato se aprobó la Ley de la Previsión contra el Paro de 26 de junio de 1935, conocida posteriormente como "ley Salmón", que perseguía luchar contra el creciente paro obrero mediante la construcción de viviendas baratas para los trabajadores, garantizando ventajas fiscales excepcionales a los empresarios de la construcción. Este estilo aplicado a las casas se relacionaba estilísticamente con los trabajos del arquitecto alemán Erich Mendelsohn. Se caracterizaba por un gusto formal por la horizontalidad y el remate curvo. Este estilo estuvo vigente en diversas ciudades españolas en el periodo de 1935-1939, siendo preponderante en Madrid, Sevilla y Barcelona.

Referencias 

Salmón
Salmón